Харпалика може да се отнася до:

 Харпалика – митологична фигура
 Харпалика – спътник на Юпитер